Juksejewo () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Juksejewo (Krasnojarsk)
Juksejewo (Perm)